«Український театр» () — всеукраинский иллюстрированный научно-популярный журнал. Печатный орган Украинского театрального общества.

Журнал издается с 1917 года. На протяжении своей истории освещает театральные процессы на Украине. На его страницах освещается история и современное состояние театрального искусства. С момента основания журнал имел различные названия, современное название — с 1970 года.

Выходит раз в два месяца.

С журналом сотрудничают ведущие учёные-театроведы, театральные критики, мастера театрального искусства, актёры, режиссёры.

В 1990—2009 годах главным редактором был Юрий Богдашевский. До 2009 года издание входило в перечень научных изданий, утвержденных ВАК Украины.

В 2009 году состоялся ребрендинг журнала «Український театр». Был обновлён внешний вид издания (современный дизайн, полноцветная печать, качественная бумага, качественная полиграфия). Также был увеличен объем издания — с 32 до 56 страниц, введены новые творческие рубрики.

Ссылки 
 Журнал «Український театр»
 Архив журнала за 1970—1995 гг.

Журналы СССР по алфавиту
Журналы Украинской ССР
Журналы СССР на украинском языке
Театральные журналы СССР